Чемпионат США по фигурному катанию 2019 () — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов США проводимое Ассоциацией фигурного катания США.

Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

По результатам этого чемпионата была сформирована сборная команда  на чемпионат мира, на чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Состав сборной команды

Чемпионат четырёх континентов
Состав на чемпионат четырёх континентов был объявлен 26 января 2019 года  .

Чемпионат мира
Состав на чемпионат мира был объявлен 26 января 2019 года  .

Примечания

Ссылки 
Результаты чемпионата 

Чемпионаты США по фигурному катанию
2019 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
Спортивные соревнования в Детройте